Брукстон (город, Миннесота) — город в округе Сент-Луис, штат Миннесота, США
 Брукстон (Индиана) — тауншип в округе Уайт, штат Индиана, США

См. также 
 Брукс
 Бруксвилл